Берисад () — фракийский царь в Одрисском государстве с 359 по 352 год до н. э.. Сын царя Котиса I.

Биография 

После смерти фракийского царя Котиса I Берисад вместе со своими двумя братьями Керсеблептом и Амадоком II унаследовали его царство. Из-за малого возраста Керсеблепта регентом при нём был муж их сестры, эвбейский военачальник Харидем. При содействии Харидема Фракийское царство в 358 г. до н. э. было разделено на три части, а Херсонес Фракийский (за исключением Кардии), отошёл к афинянам. Берисад получил западную часть Одриского царства к западу от реки Места до реки Струма. Возможно, что Берисад взял себе соправителем своего сына Кетрипора.

В 357 г. до н. э. Берисад вместе с братьями заключил союз с Афинами против македонян. Но уже в 356 г. до н. э. фракийцы потеряли область Кренид, где основана крепость Филиппы. Золотые рудники горы Пангей в захваченной области позволили Филиппу II увеличить армию.
По смерти Берисада в 352 г. до н. э. Xаридем задумал устранить от власти его сыновей и сыновей Амадока. Так как на их стороне стояли наёмные военачальники Афинодор, Симон и Бианор, то по просьбе Харидема афинянин Аристомах предложил в народном собрании избрать Харидема полководцем, указывая на то, что только он сможет завоевать афинянам Амфиполь. Война между Керсеблептом и сторонниками сыновей Берисада и Амадока, начатая сразу после смерти царя западной Фракии, вынуждена была прекратиться из-за вторжения македонян. Сын Берисада Кетрипор стал царём западной Фракии.

См. также 
 Фракийцы
 Фракия
 Древняя Греция

Примечания

Литература 
 Ulrike Peter: Die Münzen der thrakischen Dynasten (5.-3. Jahrhundert v. Chr.). Akademie Verlag, Berlin 1997, ISBN 3-05-003132-8, S. 125—132.
 Gustav Adolf Lehmann: Demosthenes Ein Leben für die Freiheit. C. H. Beck, München 2004, ISBN 3-406-51607-6, S. 52, 83-84, 86, 127, 131, 138.
 Danow C., Trakowie, przekł. L. Owczarek, PWN, Warszawa 1987, ISBN 83-01-06121-9.
 Smith, William; Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, «Berisades», Boston,
 Hammond, N. G. L.; «Philip’s Actions in 347 and Early 346 B. C.» Classical Quarterly, v. 44 (1994), стр. 367—374.

Ссылки 
  Site hourmo.eu, collection of Greek Coins of Thrace, Index des rois (voir la page sur les références pour les auteurs cités)
 Возвышение Македонии и установление ее гегемонии в Греции
 Словарь греческой и Римской биографии и мифологии: Берисад

Цари одрисов
Правители Европы IV века до н. э.